All in the Name of Love – album di John Hartford del 1977
 All in the Name of Love – album degli Atlantic Starr del 1987